Syberia ist der Name folgender Orte und Berge in Polen:
 Syberia, ein Dorf in der Woiwodschaft Łodz; siehe Brzeziny (Landgemeinde)
 Syberia, ein Dorf im Powiat Mławski in der Woiwodschaft Masowien; siehe Strzegowo (Powiat Mławski)#Gemeinde
 Syberia, ein Dorf im Powiat Żuromiński in der Woiwodschaft Masowien; siehe Lubowidz (Powiat Żuromiński)#Gemeinde
 Syberia, eine Siedlung des Orts Kuźnica in der Woiwodschaft Pommern; siehe Jastarnia#Gmina
 Syberia (Berg), ein 637 m hoher Berg der Beskiden, Woiwodschaft Kleinpolen

Syberia bezeichnet außerdem:
 Syberia, die polnische Übersetzung von Sibirien
 Syberia, eine Computerspiele-Reihe mit den Einzeltiteln
 Syberia (Computerspiel) (2002)
 Syberia II (2004)
 Syberia 3 (2017)

Siehe auch:
 Siberia
 Sibiria